Alf Svensson kan henvise til:

 Alf Svensson (politiker) (født 1938), svensk politiker, tidligere minister og medlem af Europa-Parlamentet
 Alf Svensson (guitarist) (født 1967), svensk heavy metal-guitarist